O Campeonato Carioca Feminino de 1977 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.A competição foi suspensa, sem ter um campeão declarado.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1977
Esporte no Brasil em 1977
1977 no basquetebol